Риони () — село в Цхалтубском муниципалитете Грузии.

Расположено на левом берегу реки Риони, на высоте 250 метров над уровнем моря, в 30 км от муниципального центра Цхалтубо.

Административный центр, включает села: Зарати, Кудоти, Мечхери, Нога, Сормони, Чолеви.

История 
К 1926 году община Риони состояла из шести деревень с населением 3597 человек на площади 68,8 кв. км.

По переписи 2014 года в селе проживало 1160 человек, в 2002 году — 1664 человека.

Достопримечательности 
[[Гуматская 
ГЭС-1]] на реке Риони.

Известные жители 
Родился, жил и умер и похоронен Сергей Месхи (1845—1883), грузинский литератор и общественный деятель.

Умер Бидзина Дангадзе (1951—2007) — грузинский учёный-геолог и политик.

Литература 
ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 8, თბ., 1984. — გვ. 394.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Цхалтубского муниципалитета